Mezei Zoltán (1927–2000) biológus, geológus, egyetemi oktató
 Mezei Zoltán (?) öttusázó